Ridgefield :

 Ridgefield (New Jersey)
 Ridgefield (Connecticut)
 Ridgefield (Washington)

Voir aussi 
 Ridgefield Park